

Astronomia 
 Astrolabe Rupes – struttura geologica della superficie di Mercurio

Geografia 
 Astrolabe Bay – baia della Papua Nuova Guinea
 Scogliera di Astrolabe – scogliera della Nuova Zelanda
 Ghiacciaio Astrolabe – ghiacciaio dell'Antartide
 Isola Astrolabe – isola dell'Antartide

Navi 
 Astrolabe – nave francese del 1781
 Astrolabe – nave francese del 1811
 Astrolabe – nave francese del 1918
 Astrolabe – nave francese del 1945
 L'Astrolabe – nave francese utilizzata con questo nome dal 1988 al 2017
 L'Astrolabe (P 800) – nave francese costruita nel 2017

Pagine correlate 
 L'Astrolabe